Теотонго има више значења:

 Општина Теотонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Теотонго (Теотонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику